Jelena Alexandrowna Soboljowa (; * 8. Januar 1992) ist eine russische  Skilangläuferin.

Werdegang 
Soboljowa nimmt seit 2008 vorwiegend am Eastern Europe Cup teil. Dabei holte sie bisher acht Siege und gewann in der Saison 2011/12, 2012/13 und 2015/16 die Gesamtwertung (Stand:Saisonende:2015/16). In der Saison 2014/15 belegte sie den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Ihr erstes Weltcuprennen lief sie im Januar 2011 in Otepää, welches sie auf dem 28. Platz im Sprint beendete und damit ihre ersten Weltcuppunkte holte. Bei der folgenden Junioren-Skiweltmeisterschaften gewann sie Silber mit der Staffel. Anfang Februar 2011 erreichte sie in Rybinsk mit dem 12. Platz im Sprint ihre bisher beste Platzierung bei einem Weltcupeinzelrennen. Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften 2011 in Oslo belegte sie den 39. Platz im Sprint. Im Februar 2012 gewann sie bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften in Erzurum Silber über 5 km klassisch und Gold mit der Staffel. Bei den U23-Weltmeisterschaften 2013 in Liberec holte sie Gold im Sprint. Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften 2015 in Falun kam sie auf den 41. Rang im Skiathlon. In der Saison 2016/17 kam sie bei der Weltcup Minitour in Lillehammer auf den 31. Platz und bei der Tour de Ski 2016/17 auf den 22. Rang und erreichte damit den 46. Platz im Gesamtweltcup. Beim Saisonhöhepunkt den nordischen Skiweltmeisterschaften 2017 in Lahti belegte sie den 28. Platz im Sprint und den 20. Rang im 30 km Massenstartrennen.

In der Saison 2018/19 belegte Soboljowa den 39. Platz beim Lillehammer Triple und den 24. Rang bei der Tour de Ski 2018/19. Zudem wurde sie in Beitostølen Zweite mit der Staffel und erreichte zum Saisonende den 58. Platz im Gesamtweltcup. Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 in Seefeld in Tirol lief sie auf den 34. Platz im Sprint und auf den 27. Rang im 30-km-Massenstartrennen.

Siege bei Continental-Cup-Rennen

Platzierungen im Weltcup

Weltcup-Statistik

Weltcup-Gesamtplatzierungen

Weblinks 
 

Skilangläufer (Russland)
Russe
Geboren 1992
Frau